Het WTA-tennistoernooi van Colina (officieel Copa LP Chile) van 2022 vond plaats van 7 tot en met 13 november 2022 in de Chileense stad Colina. Het was de eerste editie van het toer­nooi onder auspiciën van de WTA. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Egyptische Mayar Sherif bereikte de eindstrijd in beide disciplines. Zij won de titel in het enkelspel, maar verloor de finale in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Mayar Sherif uit Egypte, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Oekraïense Kateryna Baindl in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was Sherifs vijfde WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Eva Vedder strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Jana Sizikova en Aldila Sutjiadi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Mayar Sherif en Tamara Zidanšek in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Sizikova had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Indonesische Sutjiadi ook twee.

De Nederlandse Eva Vedder speelde samen met Andrea Gámiz (Venezuela), met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij verloren hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Colina 2022
Colina